D'une manière générale, un plateau désigne un objet présentant une face plane.

Nom commun

Cuisine 
 Un plateau est un ustensile plat avec rebord, parfois des poignées :
 Un plateau sert au transport d'objets, le plus souvent de vaisselle. 
 Un plateau-repas est un ensemble de mets disposés sur un plateau pour constituer un repas.
 Un plateau est un constituant d'une balance, par exemple d'une balance Roberval où l'on dépose la masse à évaluer et les masses marquées.

Lit 

 Un plateau de lit est un support plat maintenu avec des pieds. Il peut être pliable et est généralement utilisé pour prendre un petit déjeuner au lit ou travailler en posant son ordinateur dessus.

Politique 
Dans le Sénat français, le plateau est le nom donné au lieu surélevé situé face à l'hémicycle où siège le président du Sénat, ou le président de séance lorsque celui est absent, pour veiller au bon déroulement des débats.

Géographie 
 Un plateau est une forme de relief en géographie ;
 Un plateau continental désigne le prolongement physique d'un continent sous la mer, d'où découlent des droits juridiques en droit international.

Sexualité 
 Le plateau est l'une des phases du rapport sexuel, il permet de mieux contrôler l'éjaculation.

Transport et mécanique 
 un plateau est la partie plane d'une charette sur laquelle est posée la charge à transporter ;
 un plateau est une roue dentée solidaire du pédalier d'une bicyclette ;
 En mécanique automobile le plateau d'embrayage ;
 un plateau désigne également la remorque auto : « Quel plateau vais-je tracter ? » ;

Arts, spectacles et culture 
 Un plateau est un concept des arts du spectacle :
 Un plateau est  un « plancher surélevé sur lequel jouent les acteurs et reposent les décors », par extension dans le lexique théâtral, c'est la scène ou la distribution d'un spectacle ;
 Un plateau est le lieu de tournage d'un spectacle enregistré :
 Un plateau de télévision est un local où l'on  crée une émission récurrente de la télévision.
 Un plateau de cinéma est l'endroit où a lieu le tournage d'un film de cinéma ou de télévision.
 Le Plateau (centre d'art contemporain) à Paris
 Un plateau est un lieu où l'on pratique des exercices en plein air, ainsi,
 l'épreuve du plateau est la première partie du permis moto.
 Un plateau labial est une ornementation portée sur la lèvre inférieure ou supérieure.
 Un jeu de plateau est une francisation de l'anglais  ; c'est un jeu de société joué sur un tablier, également appelé plateau dans le langage courant.
 Plateau est le nom d'une chanson du groupe Meat Puppets.

 Botanique 
 Un Plateau, une plante aquatique de la famille des Nymphéacées.

 Toponymes 
 Bénin 
 le Plateau, département ;
 Plateau, arrondissement ;

 Canada 
 le quartier du Plateau, dans la ville de Québec ;
 le Plateau Mont-Royal est un quartier et un arrondissement dans la ville de Montréal ;

 Cap-Vert 
 le quartier du Plateau, dans la ville de Praia ;

 Côte d’Ivoire 
 la commune du Plateau, centre des affaires de la ville ivoirienne d'Abidjan ;

 France 
 Le quartier du Plateau, cité ouvrière dans la périphérie de Caen ;

 Gabon 
 les Plateaux, un département ;

 Maroc 
 le Plateau, un quartier d'El Jadida ;

 Nigéria 
 l'État de Plateau ;

 République du Congo 
 les Plateaux, un département ;
 la région des Plateaux, région administrative ;

 République démocratique du Congo 
 le district des Plateaux, district de la province du Bandundu ;

 Sao Tomé-et-Principe 
 Plateau, un village.

 Sénégal 
 Dakar-Plateau, quartier moderne et commune de la capitale ;

 Suisse 
 le  canton du Plateau, une division administrative.

 Patronyme 

 Antoine Plateau (1759-1815) est un peintre belge.
 Joseph Plateau (1801-1883), un mathématicien et physicien belge 
 les prix Joseph Plateau, en néerlandais  (prix belges de cinéma, du nom du physicien)
 le problème de Plateau est un problème qu'il a posé et qui porte son nom.
 Marius Plateau (1886-1923), un militant royaliste de l'Action française.
 Pierre Plateau (1924-2018) est un évêque catholique français. 
 Yves Plateau est un dessinateur de bande dessinée belge.

 Autres 
 Le Plateau est un journal généraliste hebdomadaire publié au Québec.
 Le Plateau (centre d'art contemporain) est l’espace d’exposition du Fonds régional d'art contemporai (FRAC) d'Île-de-Franc.

 Voir aussi 
 plateau technique ou plateau médico-technique'' d'un hôpital
 

Patronyme belge
Homonymie de toponyme